Zumpango (abgeleitet vom aztekischen Tzompanco) bezeichnet:

 Region Zumpango, eine Region im Bundesstaat México, Mexiko
 Municipio Zumpango, eine Gemeinde im Bundesstaat México, Mexiko
 Zumpango de Ocampo, eine Stadt im Bundesstaat México, Mexiko
 Zumpango del Río, Verwaltungssitz des Municipio Eduardo Neri im Bundesstaat Guerrero, Mexiko
 den Zumpango-See in Mexiko

siehe auch:
 Sumpango, Gemeinde Guatemalas